Ribeira Seca ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Ribeira Seca (Calheta) im Kreis Calheta (Azoren)
 Ribeira Seca (Ribeira Grande) im Kreis Ribeira Grande
 Ribeira Seca (Vila Franca do Campo) im Kreis Vila Franca do Campo (Azoren)